The Citadel pode se referir a:
Entretenimento
 The Citadel (romance) / A Cidadela - um romance de 1937 de A. J. Cronin
 The Citadel (filme) - um filme de 1938 baseado no romance
 The Citadel (comics) - um império alienígena fictício de Omega Men da DC Comics
 The Citadel (banda) - uma banda de hardcore de Chicago

Construções
 The Citadel (Dubai) - um arranha-céu de 201m nos Emirados Árabes Unidos

Desambiguação